Георги Абаджиев може да се отнася за:

 Георги Абаджиев (1859-1940), български офицер;
 Георги Абаджиев (1910-1963), български и македонски писател.